Тайна двух океанов — фантастический роман Григория Адамова.
 Тайна двух океанов (фильм) — экранизация романа Григория Адамова.